August von Heeringen (1855-1927), officier de marine allemand.
 Edgar von Heeringen (1941-2019), réalisateur allemand.
 Josias von Heeringen (1850-1926), général allemand de la période impériale.